Франклинтон има више значења:
 Франклинтон (Луизијана)
 Франклинтон (Северна Каролина)